Tible steht für:

 Tible, katalanisches Doppelrohrblattinstrument

Tible ist der Familienname folgender Personen:

 Aurélie Tible (* 1980), französische Snowboarderin
 Élisabeth Tible (1757–nach 1784), französische Ballonfahrerin und Opernsängerin, siehe Élisabeth Thible